Das Brisbane Darts Masters 2019 ist ein Turnier im Dartsport und wurde vom 9. bis zum 10. August 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das dritte Event der World Series of Darts 2019. Austragungsort war erneut das Brisbane Convention & Exhibition Centre in Brisbane, Australien.

Das Turnier gewann der Australier Damon Heta, der sich im Finale gegen den Engländer Rob Cross mit 8:7-legs durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus acht Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil. Zwei davon wurden von der PDC eingeladen, die anderen sechs konnten sich im Vorfeld bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren. Alle lokalen Teilnehmer starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde findet am 9. August statt, Spielmodus ist ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale wurden am 10. August im best of 15 legs-Modus ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Brisbane Darts Masters 2019 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Peter Wright
  Gary Anderson

Wildcard Teilnehmer
  Daryl Gurney
  James Wade
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld

Lokale Spieler
  Kyle Anderson
  Corey Cadby
  Damon Heta
  James Bailey
  Haupai Puha
  Koha Kokiri
  Brendan McCausland
  Ben Robb

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN das gesamte Turnier. 

International werden alle Spiele auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Brisbane Darts Masters
World Series of Darts 2019